El Comes Toletanum o Comte de Toledo, era el funcionari encarregat de la capital del Regne de Toledo o dels visigots. Encara que la majoria de ciutats tenien comte, la situació del comte de la capital, Toledo, comportava especial rellevància.

Títols nobiliaris visigots
Hispània Visigoda